Lîle Alexis-Carrel ou île Le Mauguen est une île revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 
Île rocheuse, elle est située au sud de l'île des Pétrels. Elle porte le nom d'Alexis Carrel et de Pascal Le Mauguen qui fut responsable technique à l'Institut français pour la recherche et la technologie polaires (IFRTP), décédé dans un accident d'hélicoptère le .

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Liens externes 
 

Île de La Terre-Adélie
Toponyme évoquant une personnalité